Туойдах () — село в Сунтарском улусе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр и единственный населённый пункт Туойдахского наслега.

География 
Село находится в юго-западной части Якутии, в правобережной части долины реки Вилюй, к северо-востоку от озера Мар-Кюёль, на расстоянии примерно 12 километров (по прямой) к юго-юго-востоку (SSE) от села Сунтар, административного центра улуса.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 17-18 °C; самого холодного (января) — −34 − −50 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—300 мм.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 58,6 %, женщины — соответственно 41,4 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 81 % из 162 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из одной улицы (Н. К. Ананьева).

Примечания 

Населённые пункты Сунтарского улуса